- japońska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Masako Ishida pojawiła się 26 grudnia 1997 roku w japońskiej miejscowości Otoineppu, zajmując 31. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną w zawodach FIS Race. W 2000 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie jej najlepszym wynikiem było 13. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutowała 7 marca 2001 roku w Oslo, zajmując 54. miejsce w sprincie klasykiem. Pierwsze punkty wywalczyła ponad dwa lata później - 28 listopada 2003 roku w Ruce, gdzie zajęła 29. pozycję w biegu na 10 km. Parę miesięcy wcześniej brała udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie indywidualnie plasowała się w czwartej dziesiątce, a wspólnie z koleżankami z reprezentacji była jedenasta w sztafecie. Najbliżej medalu na imprezach tej rangi była podczas rozgrywanych w 2009 roku mistrzostw świata w Libercu, gdzie razem z Madoką Natsumi zajęła czwarte miejsce w sprincie drużynowym. Kilkanaście dni później Japonka po raz pierwszy w karierze stanęła na podium zawodów Pucharu Świata: 14 marca 2009 roku w Trondheim była trzecia na dystansie 30 km stylem klasycznym. W zawodach tych wyprzedziły ją jedynie Petra Majdič ze Słowenii i Polka Justyna Kowalczyk. W klasyfikacji generalnej sezonu 2008/2009 zajęła ostatecznie 33. miejsce. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2012/2013, kiedy rywalizację ukończyła na siedemnastej pozycji. W 2006 roku wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Turynie, ale indywidualnie ani razu nie zmieściła się w czołowej trzydziestce, a w sztafecie Japonki zajęły 12. miejsce. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie była między innymi piąta w biegu na 30 km techniką klasyczną i ósma w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1980